Nadwiśle – obszar Miejskiego Systemu Informacji miasta Warszawy w dzielnicy Wawer
 Nadwiśle – dawna część wsi Drwały w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród